Neogosseidae är en familj av djur. Neogosseidae ingår i ordningen Chaetonotida, fylumet bukhårsdjur och riket djur. I familjen Neogosseidae finns 7 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Neogosseidae